{{Таксон
| image file = Vipera ursinii macrops.jpg
| image descr = Степная гадюка подвида V. u. macrops
| regnum = Животные
| rang = Вид
| parent = Vipera
| latin = Vipera ursinii
| author = (Bonaparte, 1835)
| wikispecies = Vipera ursinii
| syn =
<div style="height: 150px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA;" >
 Coluber foetidus — Güldenstedt In Georgi, 1801
 Pelias ursinii Bonaparte, 1835
 Pelias berus Var. Ursinii — Cope, 1860
 Pelias chersea vel Ursinii — Cope, 1860
 Pelias renardi — Christoph, 1861
 Vipera macrops — Méhely, 1911
 Vipera ursinii macrops — Bolkay, 1924
 Acridophaga ursinii — Reuss, 1927
 Vipera ursinii ursinii — Müller, 1927
 Coluber ursinoides — Nikolsky, 1927
 Peilas berus var. uralensis — Reuss, 1929
 Acridophaga uralensis — Reuss, 1929
 Vipera berus var. ralosiensis — Werner, 1929
 Acridophaga renardi — Reuss, 1933
</div>
| range map = Vipera ursinii distribution.png
}}

Западная степная гадюка () — вид ядовитых змей из рода настоящих гадюк семейства гадюковых. Обитает в Южной Европе, редкий уязвимый видUlrich Joger, Jelka Crnobrnja Isailovic, Milan Vogrin, Claudia Corti, Bogoljub Sterijovski, Alexander Westerström, László Krecsák, Valentin Pérez Mellado, Paulo Sá-Sousa, Marc Cheylan, Juan M. Pleguezuelos, Roberto Sindaco. 2009. Vipera ursinii . The IUCN Red List of Threatened Species 2009.

 Описание 
Западная степная гадюка — крупная змея с длиной тела около 55 см и длиной хвоста 7—9 см, самки часто крупнее самцов. В Поволжье максимальная длина тела самцов достигает 61 см, самок — 63 см. Голова слегка вытянута, края морды приподняты. Верхняя поверхность головы впереди лобного и надглазничных щитков покрыта мелкими щитками неправильной формы. Межчелюстный щиток обычно касается одного апикального щитка. Носовое отверстие прорезано в нижней части носового щитка. Вокруг середины туловища — 19-21 ряд чешуй. Брюшных щитков — 120—152, подхвостовых — 20-32 пары.

Сверху гадюка окрашена в буровато-серые тона, с более светлой серединой спины и с чёрной или темно-коричневой зигзагообразной полосой по хребту, иногда разбитой на отдельные пятна. По бокам туловища — ряд темных нерезких пятен. На верхней стороне головы расположен темный рисунок. Брюхо серое, со светлыми крапинами.

 Ареал 
Ареал западной степной гадюки включает Южную и Юго-Восточную Европу от юго-востока Франции на западе ареала до Молдовы и юго-востока Румынии на востоке и от севера Венгрии на севере до центральной Греции на юге. Ареал очень фрагментированный, везде встречается крайне редко, в Австрии, Болгарии и, возможно, Молдавии скорее всего уже полностью исчезла.

 Образ жизни 
Степная гадюка — типичный обитатель равнинных и горных полынных степей, встречается также на остепненных альпийских лугах, сухих склонах с кустарником, в глинистых оврагах и полупустынных местообитаниях. В горы поднимается до 2500—2700 метров над уровнем моря. В основных местах обитания степная гадюка — обычный вид. Иногда наблюдаются локальные скопления до нескольких десятков особей на 1 га. Сезон активности длится с конца марта — апреля по октябрь. После зимней спячки появляется при температуре не ниже 4-8°С. Весной гадюка встречается на поверхности днем, а в летние месяцы — утром и вечером. Продолжительность сезона активности составляет 210—225 суток. Период спаривания в апреле-мае; в августе самки приносят 3-10 детенышей длиной 13-16 см. Беременность длится 90-120 суток, самка приносит от 4 до 24 детенышей в июле-сентября. Длина новорожденных особей 11-13 см при массе тела 3,2-4,4 г. Половозрелости достигают на третьем году жизни при длине туловища 27-30 см.

На суше гадюка передвигается довольно медленно, но хорошо плавает и может взбираться на ветви кустарников и низкорослых деревьев. В поисках пищи она посещает колонии мышевидных грызунов и гнезда птиц.

Степная гадюка охотится на мелких позвоночных животных (мышевидные грызуны, птенцы наземно гнездящихся птиц и ящерицы), прямокрылых насекомых (саранча, кузнечики, сверчки) и паукообразных. Молодые гадюки питаются насекомыми и мелкими ящерицами.

Раньше степная гадюка использовалась для получения яда, но в связи с резким сокращением численности этот промысел прекращен.

 Охрана 
В Красный список МСОП западная степная гадюка занесена как уязвимый вид.
Во всех европейских странах находится под охраной Бернской конвенции как вид находящийся под угрозой исчезновения. Популяция резко падает в связи с распашкой земель. Занесена в Аннотированный перечень таксонов и популяции, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

 История классификации вида 
Ранее в вид Vipera ursinii включали также Vipera renardi — восточную степную гадюку, которую в 2005 г. выделили в отдельный вид. Обе формы до разделения были известны под общим названием Степная гадюка.

 Подвиды 
Различают 5 подвидов степной гадюки:
 Vipera ursinii macrops (Méhely, 1911) — большая часть Балканского полуострова кроме его восточной части;
 Vipera ursinii moldavica Nilson, Andrén et Joger, 1993 — Молдавия, Румыния, Болгария;
 Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 1893 — восточная Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия, южная Румыния, северная Болгария;
 Vipera ursinii ursinii (Bonaparte, 1835) — номинативный подвид, обитающий в центральной части Апеннинского полуострова;
 Vipera ursinii wettsteini'' Knöpfler & Sochurek, 1955 — юго-восток Франции.

Фото

Примечания

Ссылки 
Настоящие гадюки
Пресмыкающиеся Евразии
Животные, описанные в 1835 году